Op Roland Garros 2022 speelden de vrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 22 mei tot en met zaterdag 4 juni.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Barbora Krejčíková uit Tsjechië was het tweede reekshoofd. Wegens een elleboogblessure had zij drie maanden niet meer gespeeld. Zij strandde evenwel meteen in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achttiende geplaatste Amerikaanse Cori Gauff in twee sets. Świątek wist voor de tweede keer het toer­nooi van Roland Garros op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de zesde op rij van dat jaar. Zij won € 2.200.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens (reekshoofd 31) bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door de Amerikaanse Cori Gauff;
 Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde;
 Maryna Zanevska, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure verloren allen hun openingspartij.

Eén Nederlandse vrouw speelde mee:
 Arantxa Rus kwam eveneens niet verder dan de eerste ronde.

In Nederland keken gemiddeld 116.000 personen naar de vrouwenenkelspelfinale op Eurosport 1. In totaal keken 168.000 personen minimaal 1 minuut aaneengesloten naar de finale.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Grandslamdebutantes 
De volgende speelsters namen voor het eerst in hun loopbaan deel aande hoofdtabel van een grandslamtoernooi in het enkelspel:
  Jule Niemeier (WTA-103)
  Mirjam Björklund (WTA-150)
  Nastasja Schunk (WTA-167)
  Linda Nosková (WTA-185)
  Oksana Selechmetjeva (WTA-198)
  Fernanda Contreras (WTA-224)
  Léolia Jeanjean (WTA-225)
  Carole Monnet (WTA-249)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros
 Toernooischema WTA

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022